Agriculture Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Agriculture Hall (Ames), Iowa, ID-Nr. 85001374
 Agriculture Hall (Madison), Wisconsin, ID-Nr. 85000571